Метатеология (или философская теология) — философская дисциплина, изучающая весь спектр отношений между философией и религиями, между философией и теологией; базисным принципом философской теологии в узком, строгом смысле является стремление создать учение о Боге сугубо философскими средствами.

См. также 
 Философия
 Бог
 Теология
 Философия религии
 Религия

Ссылки 
 
 

Философия религии
Богословие